Ел Харито има више значења:

 Ел Харито (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Харито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику